Această pagină este o listă de oameni sau de personalități notabile care au fost născute în statul Arizona.

Note

Oameni
Arizona